Kósa László (1942) néprajzkutató, művelődéstörténész, az MTA tagja
 Kósa László (1961–2008) magyar bajnok labdarúgó